Carteira - pequena bolsa onde se guarda dinheiro
Carteira (sítio) - uma página de internet portuguesa

Documentos
Carteira Nacional de Habilitação
Carteira de estudante
Carteira de habilitação de amador
Carteira de identidade
Carteira de investimentos
Carteira de trabalho

Desambiguação